José Maria Gutiérrez Hernández, noto come Guti – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Manuel Gutiérrez Hernández – ex calciatore messicano
 José Gutiérrez Hernández, noto come Ultimo Guerrero – wrestler messicano